Урбано́вич () — польская фамилия.

Известные носители

В 
 Урбанович, Виктор Казимирович (1898—1977) — советский генерал-лейтенант.
 Урбанович, Виталий Язепович (род. 1948) — советский биатлонист.
 Урбанович, Витольд (1908—1996) — польский ас.
 Урбанович, Владимир Николаевич (род. 1938) — советский и российский оперный певец (баритон), народный артист РСФСР.

Г 
 Урбанович, Галина Наполеоновна (1917—2011) — советская гимнастка, чемпион Олимпийских игр; ЗМС СССР.

И 
 Урбанович, Иосип Павлович (1906—1944) — один из руководителей антифашистского Сопротивления в Западной Белоруссии.
 Вятчанина, Ирина Германовна (урождённая — Урбанович; род. 1953) — советский и российский тренер по плаванию.

КНЮЯ 
 Урбанович, Крис (род. 1981) — британский продюсер и музыкант.
 Урбанович, Николай (1894—1976) — архиепископ Украинской Православной Церкви в Виннипеге.
 Урбанович, Юзеф (1916—1989) — польский военный и политический деятель.
 Урбанович, Янис (род. 1959) — латвийский политический деятель.